Podprzestrzeń – podzbiór danej przestrzeni, który ma tę samą co ona strukturę lub własności, np.
 podprzestrzeń liniowa – w algebrze liniowej;
 podprzestrzeń afiniczna – w geometrii afinicznej;
 podprzestrzeń euklidesowa – w geometrii euklidesowej;
 podprzestrzeń metryczna – w geometrii metrycznej;
 podprzestrzeń topologiczna – w topologii.
 podprzestrzeń – pojęcie stosowane w fantastyce naukowej

Zobacz też 
 nadprzestrzeń
 hiperprzestrzeń